NGC 4822 (другие обозначения — MCG -2-33-69, PGC 44236) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4822
Дева (созвездие)